Клуб — громадська організація, що об'єднує людей певного кола, професії для спільного відпочинку, розваг, занять
 Нічний клуб — розважальний заклад, що працює зазвичай з пізнього вечора до ранку
 Спортивний клуб — організація фізкультурно-спортивної спрямованості
 Футбольний клуб
 Клуб у СРСР — культурно-освітня організація при підприємстві або установі, завданням якої була політична й виробнича освіта трудящих, підвищення їх культурного рівня та організація відпочинку
 Клуб — маса чого-небудь, що набула кулястої форми (клуб диму)
 Клуб — стегно чи верхня частина ноги, таза
 Клубова кишка — нижній відділ тонкого кишечника
 Клубова кістка — одна з тазових кісток
 КЛУБ () — коплексний пристрій безпеки для локомотивів

Фільми 
 «Клуб» — російський серіал
 «Клуб» — чилійський драматичний фільм 2015 року, режисера Пабло Ларраїна

Див. також 
 Club — назва експортних варіантів комплексу «Калібр»
 «Клуб сімейного дозвілля» (КСД) — українське видавництво